«Лесное озеро»  (варианты перевода названия: "Озеро любви") ориг.: Lake Consequence— американский кинофильм.

Сюжет 
Жизнь Ирен, тридцатилетней домохозяйки с успешным мужем и сыном, резко меняется, когда она встречает садовника Билли и влюбляется. Когда муж и сын уезжают на рыбалку, Ирен отправляется на поиски садовника и заходит в его домик-автоприцеп. Машина трогается, запертая в прицепе Ирен в растерянности засыпает. Не зная, что в автомобиле кто-то есть, Билли со своей подругой Грейс уезжают на Лесное озеро (озеро Consequence).

Проснувшись, Ирен никого не находит и спускается на берег озера. Внезапно Грейс появляется из воды и пугает Ирен. Понемногу все трое знакомятся, начинается любовная интрига на троих.

Билли и Грейс приглашают Ирен в соседний городок на празднование китайского нового года. Во время приключений они помогают освободить угнетённые сексуальные чувства, которые Ирен долго подавляла в себе.

В ролях 
 Билли Зейн — Билли
 Джоэн Северэнс — Ирен
 Мэй Каразан — Грейс
 Вип Хабли — Джим
 Кортланд Мед — Кристофер
 Дэн Рид — Жао
 Аллан Граф — отец Ирен
 Кристи Аллен — Ирен в детстве

Примечания 

Эротические мелодрамы
Фильмы-мелодрамы США
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1992 года